CPT Celular o Compañía Peruana de Teléfonos Celular fue una empresa peruana de telefonía celular creada en el año 1991 y que existió hasta 1995.

Breve Historia 
En 1991 se creó y después fue reemplazado por MoviLine al se adquirida cuando se privatizó la Compañía Peruana de Teléfonos por la empresa Telefónica de España que paso hacer la actual Movistar Perú, por el gobierno del presidente Alberto Fujimori En 1995 la empresa se disolvió debido a la quiebra de Compañía Peruana de Teléfonos.

Véase también 
 Tele 2000
 Movistar Perú
 Compañía Peruana de Teléfonos
 Telefónica
 Guitel
 Telefonía móvil en Perú

Enlaces externos 
Comercial de CPT Celular en 1991
 

Operadores de telefonía móvil de Perú
Comunicaciones en Perú
Empresas desaparecidas de Perú